Der Chevrolet Cup 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Februar 2001 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Open 13 in Marseille und den Copenhagen Open in Kopenhagen statt. Beide gehörten, genau wie das Turnier in Santiago zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der in diesem Jahr nicht antrat. Im rein argentinischen Finale besiegte der ungesetzte Guillermo Coria den an drei gesetzten Gastón Gaudio in drei Sätzen. Damit gewann er den ersten Titel seiner Karriere bei seinem ersten Finaleinzug.
Die Titelverteidiger im Doppel, Gustavo Kuerten und Antonio Prieto, spielten nicht zusammen, nur Prieto trat an und verlor mit seinem Partner zum Auftakt. Auch hier dominierten die Argentinier: Lucas Arnold Ker gewann das Turnier an 2 gesetzt mit seinem spanischen Partner Tomás Carbonell gegen die Argentinier Mariano Hood und Sebastián Prieto. Die unterlegenen Finalisten hatten das Turnier schon 1998 gewonnen. In der Konstellation gewannen Arnold Ker und Carbonell ihren dritten Titel. Insgesamt war es der 7. Titel für Arnold Ker und der 20. für Carbonell.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Viña del Mar